Сан Хосе Буена Виста има више значења:

 Сан Хосе Буена Виста (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе Буена Виста (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику